Castello  San Giorgio peut se référer à des édifices fortifiés en Italie :

 Castello San Giorgio, château de Casale Monferrato
 Castello San Giorgio, château de Chieri
 Castello San Giorgio, château de Legnano
 Castello San Giorgio, château de  Lerici
 Castello San Giorgio,  partie ancienne fortifiée du Palazzo Ducale de Mantoue
 Castello San Giorgio, château de Savone
 Castello San Giorgio,  fortifications de La Spezia
 Castello San Giorgio, partie du château de   Sorico

Architecture militaire du Moyen Âge
Architecture militaire en Italie